Соревнования по дзюдо на летней Универсиаде 2003 года проходили с 25 по 29 августа.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
1. ;
2. ;
3. ;
3. .

Женщины

Командный зачёт 
1. ;
2. ;
3. ;
3. .

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 2003
Дзюдо на летних Универсиадах
2003 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Республике Корея